Buchegg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Buchegg SO, Gemeinde im Bezirk Bucheggberg, Kanton Solothurn, Schweiz
 Buchegg (Gemeinde Haag), Ortschaft in der Marktgemeinde Haag am Hausruck, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Buchegg (Gemeinde Bad Traunstein), Ortsteil von Bad Traunstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Buchegg (Gemeinde Krumbach), Rotte der Marktgemeinde Krumbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Buchegg (Gemeinde Scheffau), Ort bei Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Buchegg (Gemeinde Eggersdorf bei Graz), Ortsteil der Marktgemeinde Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Buchegg (Gemeinde Oberhaag), Ortsteil von Oberhaag, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Buchegg (Gemeinde Wies), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Wies, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Buchegg ist der Name folgender Personen:
 eine Grafenfamilie, siehe Buchegg (Adelsgeschlecht)

 Matthias von Buchegg († 1328), Erzbischof und Kurfürst von Mainz und Reichserzkanzler des Heiligen Römischen Reiches
 Berthold von Buchegg († 1353), Bischof von Speyer und Straßburg

Buchegg ist Namensteil folgender geographischer Objekte:
 Bucheggberg, Hügelzug, mit etwa 650 m Höhe, liegt zum grössten Teil im Kanton Solothurn, Schweiz
 Bezirk Bucheggberg, Bezirk im Kanton Solothurn, Schweiz
 Bucheggberg-Wasseramt, Amtei im Kanton Solothurn, Schweiz
 Schloss Buchegg, eine Burg in Kyburg-Buchegg, Kanton Solothurn, Schweiz

Siehe auch:
 Bucheck
 Buchenegg